The Getaway (Ucieczka gangstera) – powieść Jima Thompsona z 1959 roku 
 The Getaway (Ucieczka gangstera) – adaptacja powieści w reżyserii Sama Peckinpaha z 1972 roku
 The Getaway (Ucieczka gangstera) – remake z 1994 roku w reżyserii Rogera Donaldsona
 The Getaway – gra komputerowa z 2002 roku wyprodukowana przez Team Soho
 „The Getaway” – singel Hilary Duff z 2004 roku
 The Getaway – album Chrisa de Burgha z 1982 roku
 The Getaway – album Red Hot Chili Peppers z 2016 roku

Zobacz też 
 Ucieczka gangstera